Кулевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулевка — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Кулевка — село в Горшеченском районе Курской области.